Norrmalms kyrka kan syfta på:

 Norrmalms kyrka, Borås
 Norrmalms kyrka, Skövde

Se även 

 Norrmalmskyrkan, Stockholm